Ohberg ist der Name von Bergen und Erhebungen:
 Ohberg (Rhön), 558,0 m, in der Rhön nahe Kaltensundheim, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Ohberg (Luheheide), 61 m; in der Luheheide bei Westergellersen, Landkreis Lüneburg, Niedersachsen

Ohberg ist ein Nachname:
 Åke Ohberg, Filmregisseur

Siehe auch:
 Oberg